Une annotation est une note descriptive ajoutée à un document, parfois une apostille.
 Une Annotation Sémantique consiste à ajouter un lien vers une métadonnée à une annotation.
 Une annotation est une note traditionnellement en rouge sur un dessin technique (redlining).
 Au jeu d'échecs, une annotation est un commentaire qui suit un coup dans une analyse.
 En programmation informatique, une annotation est un élément permettant d'ajouter des méta-données  à un code source.
 Une annotation Java est une façon d'ajouter des méta-données à un code source Java.
 L'Annotation automatique d'images consiste à annoter automatiquement une image avec un ou plusieurs mot-clé.
 En Génétique, l'activité d'annotation consiste à prévoir la fonction de gènes par recherche de similarité avec des séquences connues.